Омаров, Бауыржан:
 Омаров, Бауыржан Жумаханулы (род. 1962) — казахстанский учёный-литературовед, журналист и публицист.
 Омаров, Бауыржан Нурланович (род. 1990) — казахстанский футболист.